Tyska revolutionen kan avse:

 Tyska revolutionen 1848–1849 – den tyska revolutionen hade olika anledningar, men störst betydelse fick kraven på liberalare författning och en nationalistisk strävan efter en samlad tysk stat
 Tyska novemberrevolutionen – ett myteri inom den tyska flottan som kom att spridas till arméstridskrafterna och utmynna i ett arbetaruppror år 1918